Северо-Осетинская государственная академическая филармония — концертная организация в городе Владикавказ. Открыта в 1944 году.
С 2017 года, вместе с театром оперы и балета входит в состав Мариинского театра.

Филармония располагается в здании бывшей лютеранской кирхи. Здание — выявленный объект культурного наследия России.

История 
Государственная филармония СОАССР образовалась на базе Северо-Осетинского симфонического оркестра и творческих коллективов СОАССР, открылась в 1944 году в здании евангельско-лютеранской кирхи, принадлежавшей немецкой общине Владикавказа.

Филармония поспособствовала возникновению осетинской симфонической музыки. Открытие филармонии привлекло многих композиторов, которые оркестровали свои произведения и представляли их публике. Так, постоянно сотрудничали с филармонией такие композиторы, как: Д. Хаханов, И. Габараев, Х. Плиев, Т. Кокойти, Р. Цорионти, Г. Абаев, Ж. Плиева, Л. Канукова, З. Хабалова, А. Макоев.

С филармонией сотрудничали такие выдающиеся оперные и камерные певцы, как Мария Котолиева, Юрий Бацазов, Долорес Билаонова, Эмилия Цаллагова, Таисия Тогоева, Елкан Кулаев, Тамара Фидарова,  Валерий Сагкаев. и др.

В филармонии неоднократно выступали Святослав Рихтер, Тихон Хренников, Мстислав Ростропович, Эмиль Гилельс, Вероника Дударова, Валерий Гергиев.

В 1959—2000 гг. симфонический оркестр филармонии возглавлял народный артист РСФСР Павел Ядых. За годы управления оркестром, вывел его на позицию одного из лучших оркестров страны.

В 1970-ые, 1980-ые годы в Филармонии действовал гос.анасамбль танца "Арт" под управлением Альбины Баевой.

В 2002—2011 гг. симфонический оркестр филармонии возглавляет народный артист России, профессор Ростовской консерватории Валерий Хлебников.

В 2011 году главным дирижёром стал штатный дирижёр Мариинского театра Заурбек Гугкаев.

В 2016 году штатным дирижёром филармонии стал Георгий Албегов.

В 2018 году постоянным приглашенным дирижёром стал сингапурец Чия Амос.

В конце 2016 году состоялось крупно масштабное открытие филармонии после генерального, длительного ремонта, открывали Филармонию Глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов, главный дирижёр Мариинского театра Валерий Гергиев, композитор Ацамаз Макоев.

Творческие коллективы филармонии постоянно гастролируют. За время существования филармония гастролировала по странам Европы, Азии, Африки.

Ныне директор и художественный руководитель филармонии — композитор, секретарь СК РФ, председатель Союза композиторов РСО-Алания, заслуженный деятель искусств РФ А. В. Макоев.

Коллективы филармонии 
 Государственный большой симфонический оркестр Республики Северная Осетия — Алания (гл. дирижёр и художественный руководитель — Заурбек Гугкаев),
 Камерный ансамбль имени П. А. Ядых (худ. руководитель — Заурбек Гугкаев),
 Мужской хор национальной героической песни (худ. руководитель — Ольга Джанаева),
 Музыкальный лекторий № 1 и № 2 (руководитель — Людмила Усова)
 Молодёжный оркестр национальных фольклорных инструментов (руководитель — Олег Ходов).

Примечания

Ссылки 
Сайт филиала Мариинского театра в РСО — Алания

Мариинский театр
Культура Владикавказа
Организации, основанные в 1944 году
Филармонии России
Достопримечательности Владикавказа
Осетинская музыка